Aldea es un asentamiento humano, generalmente en áreas rurales. Este término también puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Cerro de la Aldea, accidente geográfico en el Departamento de Tacuarembó, Uruguay.

en Argentina 
 Aldea Brasilera, localidad del departamento Diamante, provincia de Entre Ríos.
 Aldea Protestante, localidad del departamento Diamante, provincia de Entre Ríos.
 Aldea Valle María, municipio del departamento Diamante, provincia de Entre Ríos.
 Aldea Spatzenkutter, localidad del departamento Diamante, provincia de Entre Ríos.

en Chile 
 Aldea (Chile), entidad de población rural.
 Aldea de Tulor, sitio arqueológico, a 7,7 km al suroeste de San Pedro de Atacama.
 Isla Aldea, parte del archipiélago Campana, provincia de Última Esperanza.

en España 
 Aldea de las Cuevas, localidad del municipio de Alcalalí, provincia de Alicante.
 Aldeanueva de Santa Cruz, municipio de la provincia de Ávila. 
 Aldeaseca (Ávila), municipio de la provincia de Ávila. 
 Aldea del Rey Niño, localidad del municipio de Ávila, provincia de Ávila. 
 Aldealabad del Mirón, localidad del municipio de El Mirón, provincia de Ávila. 
 Aldealabad (Padiernos), localidad del municipio de Padiernos, provincia de Ávila.
 Aldeavieja (Ávila), localidad del municipio de Santa María del Cubillo, provincia de Ávila.
 Aldea del Pinar, localidad del municipio de Hontoria del Pinar, provincia de Burgos.
 La Aldea (Oña), localidad del municipio de Oña, provincia de Burgos.
 La Aldea (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos.
 Aldeacentenera, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldea del Cano, municipio de la provincia de Cáceres.
 La Aldea del Obispo, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldeanueva de la Vera, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldeanueva del Camino, municipio de la provincia de Cáceres.
 Aldea del Rey, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Aldea del Coto, localidad del municipio de Terrinches, provincia de Ciudad Real.
 Aldea el Ingeniero, localidad del municipio de Santaella, provincia de Córdoba.
 Aldea Quintana, localidad del municipio de La Victoria, provincia de Córdoba.
 Aldea de Fuente Carreteros, localidad del municipio de Fuente Carreteros, provincia de Córdoba.
 Aldeanueva de Guadalajara, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Aldeanueva de Atienza, localidad del municipio de Condemios de Arriba, provincia de Guadalajara.
 Zubialdea, localidad del municipio de Aizarnazabal, Guipúzcoa.
 Errotaldea, localidad del municipio de Alegia, Guipúzcoa.
 Langaurrealdea, localidad del municipio de Alegia, Guipúzcoa.
 Arratola Aldea, localidad del municipio de Aia, Guipúzcoa.
 Barrenaldea, localidad del municipio de Zegama, Guipúzcoa.
 Goialdea, localidad del municipio de Zegama, Guipúzcoa.
 Aldea de Tejada, localidad del municipio de Escacena del Campo, provincia de Huelva.
 La Aldea de Puy de Cinca, localidad del municipio de Secastilla, provincia de Huesca.
 Aldeaquemada, municipio de la provincia de Jaén.
 Aldea de los Ríos, localidad del municipio de Guarromán, provincia de Jaén.
 Aldeahermosa, localidad del municipio de Montizón, provincia de Jaén.
 La Aldea del Puente, localidad del municipio de Valdepolo, provincia de León.
 La Aldea de la Valdoncina, localidad del municipio de Valverde de la Virgen, provincia de León.
 Aldeanueva de Ebro, municipio de La Rioja.
 Aldealobos, localidad del municipio de Ocón, La Rioja.
 Aldeanueva de Cameros, localidad del municipio de Villanueva de Cameros, La Rioja.
 Aldea del Fresno, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Aldea del Pilar, localidad en el municipio de Cuevas de San Marcos, provincia de Málaga.
 Aldea Baja, localidad en el municipio de Vélez-Málaga, provincia de Málaga.
 La Aldea (Málaga), localidad en el municipio de Viñuela, provincia de Málaga.
 Eguzkialdea, localidad del municipio de Arantza, Navarra.
 Alkasoaldea, localidad del municipio de Goizueta, Navarra.
 Espidealdea, localidad del municipio de Goizueta, Navarra.
 Izotzaldea, localidad del municipio de Lesaka, Navarra.
 Olaldea, localidad del municipio de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, Navarra.
 Aldeanova, lugar de la parroquia de Moldes, concejo de Castropol, Asturias.
 La Aldea (Gijón) (L'Aldea), lugar de la parroquia de Santurio, concejo de Gijón, Asturias.
 La Aldea (Laviana) (L'Aldea), lugar de la parroquia de El Condao, concejo de Laviana, Asturias.
 Aldea Blanca (Las Palmas), localidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas.
 La Aldea de San Nicolás, municipio de la provincia de Las Palmas.
 Aldeacipreste, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeadávila de la Ribera, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldea del Obispo, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldealengua, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de Figueroa, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de la Sierra, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldearrodrigo, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldearrubia, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeaseca de Alba, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeaseca de la Frontera, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeatejada, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldeavieja de Tormes, municipio de la provincia de Salamanca.
 Aldealba de Hortaces, localidad del municipio de El Bodón, provincia de Salamanca.
 Aldeávila de Revilla, localidad del municipio de Buenamadre, provincia de Salamanca.
 Aldeayuste, localidad del municipio de El Campo de Peñaranda, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de Campomojado, localidad del municipio de Casafranca, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva de Portanovis, localidad del municipio de Castillejo de Martín Viejo, provincia de Salamanca.
 Aldeagutiérrez, localidad del municipio de Ledesma, provincia de Salamanca.
 Aldeagallega, localidad del municipio de Miranda de Azán, provincia de Salamanca.
 Aldeanueva (Miranda de Azán), localidad del municipio de Miranda de Azán, provincia de Salamanca.
 Aldealgordo de Abajo, localidad del municipio de San Pedro de Rozados, provincia de Salamanca.
 Aldealgordo de Arriba, localidad del municipio de San Pedro de Rozados, provincia de Salamanca.
 Aldeaseca de Armuña, localidad del municipio de Villares de la Reina, provincia de Salamanca.
 Aldea Blanca (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de San Miguel de Abona, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Aldea de Ebro, localidad del municipio de Valdeprado del Río, Cantabria.
 Aldealcorvo, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldealengua de Pedraza, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldealengua de Santa María, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeanueva de la Serrezuela, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Codonal, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldea Real, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeasoña, municipio de la provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Campanario, localidad del municipio de Boceguillas, provincia de Segovia.
 Aldeanueva del Monte, localidad del municipio de Riaza, provincia de Segovia.
 Aldealazaro, localidad del municipio de Ribota, provincia de Segovia.
 Aldeasaz, localidad del municipio de Turégano, provincia de Segovia.
 Los Pajares-Aldea de la Divina Pastora, localidad del municipio de Cantillana, provincia de Sevilla.
 Aldealafuente, municipio de la provincia de Soria.
 Aldealices, municipio de la provincia de Soria.
 Aldealpozo, municipio de la provincia de Soria.
 Aldealseñor, municipio de la provincia de Soria.
 Fuentelaldea, localidad del municipio de Quintana Redonda, provincia de Soria.
 Aldea de San Esteban, localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria.
 La Aldea (Tarragona) (L'Aldea), municipio de la provincia de Tarragona.
 Aldea en Cabo, municipio de la provincia de Toledo.
 Aldeanueva de Barbarroya, municipio de la provincia de Toledo.
 Aldeanueva de San Bartolomé, municipio de la provincia de Toledo.
 Aldea de San Miguel, municipio de la provincia de Valladolid.
 Aldeamayor de San Martín, municipio de la provincia de Valladolid.
 Aldeayuso, localidad del municipio de Peñafiel, provincia de Valladolid.
 Aldealbar, localidad del municipio de Torrescárcela, provincia de Valladolid.
 Aldeacueva, localidad del municipio del Valle de Carranza, Vizcaya.
 Eleizaldea, localidad del municipio de Gizaburuaga, Vizcaya.

en Galicia 
Aldea (Cambre), lugar de la parroquia de Meixigo, concello de Cambre.
Aldea (Bexán), lugar de la parroquia de Bexán, concello de Cospeito.
Aldea (Momán), lugar de la parroquia de Momán, concello de Cospeito.
Aldea (Gondel), lugar de la parroquia de Gondel, concello de Pol.
Aldea (Milleirós), lugar de la parroquia de Milleirós, concello de Pol.
Aldea (Villalba), lugar de la parroquia de Belesar, concello de Villalba.
A Aldea (Arbo) lugar de la parroquia de Arbo, concello de Arbo.
A Aldea (Barcela) lugar de la parroquia de Barcela, concello de Arbo.
A Aldea (Barreiros) lugar de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, concello de Barreiros.
A Aldea (Baldomar) lugar de la parroquia de Baldomar, concello de Begonte.
A Aldea (Begonte) lugar de la parroquia de Begonte, concello de Begonte.
A Aldea (Illán) lugar de la parroquia de Illán, concello de Begonte.
A Aldea (Uriz) lugar de la parroquia de Uriz, concello de Begonte.
A Aldea (Bergondo) lugar de la parroquia de Cortiñán, concello de Bergondo.
A Aldea (O Couto) lugar de la parroquia de O Couto, concello de La Cañiza.
A Aldea (Valeixe) lugar de la parroquia de Valeixe, concello de La Cañiza.
A Aldea (Carballo) lugar de la parroquia de Artes, concello de Carballo.
A Aldea (Castro de Rey) lugar de la parroquia de Santa Locaia, concello de Castro de Rey.
A Aldea (Cospeito) lugar de la parroquia de Xermar, concello de Cospeito.
A Aldea (Crecente) lugar de la parroquia de Filgueira, concello de Crecente.
A Aldea (Ferrol) lugar de la parroquia de Covas, concello de Ferrol.
A Aldea (Folgoso del Caurel) lugar de la parroquia de Visuña, concello de Folgoso del Caurel.
A Aldea (Incio) lugar de la parroquia de Bardaos, concello de Incio.
A Aldea (Irijoa) lugar de la parroquia de Mántaras, concello de Irijoa.
A Aldea (Gaxate) lugar de la parroquia de Gaxate, concello de La Lama.
A Aldea (Xende) lugar de la parroquia de Xende, concello de La Lama.
A Aldea (Figueiras) lugar de la parroquia de Figueiras, concello de Mondoñedo.
A Aldea (San Vicente de Trigás) lugar de la parroquia de San Vicente de Trigás, concello de Mondoñedo.
A Aldea (Cerdeira) lugar de la parroquia de Cerdeira, concello de Las Nieves.
A Aldea (Las Nieves) lugar de la parroquia de As Neves, concello de Las Nieves.
A Aldea (Santiago de Ribarteme) lugar de la parroquia de Santiago de Ribarteme, concello de Las Nieves.
A Aldea (Vide) lugar de la parroquia de Vide, concello de Las Nieves.
A Aldea (Oya) lugar de la parroquia de Burgueira, concello de Oya.
A Aldea (Oleiros) lugar de la parroquia de Dexo, concello de Oleiros.
A Aldea (Puenteceso) lugar de la parroquia de Corme Aldea, concello de Puenteceso.
A Aldea (Puentedeva) lugar de la parroquia de Trado, concello de Puentedeva.
A Aldea (Ramiranes) lugar de la parroquia de Santo André de Penosiños, concello de Ramiranes.
A Aldea (Redondela) lugar de la parroquia de Cedeira, concello de Redondela.
A Aldea (Ribas de Sil) lugar de la parroquia de Soutordei, concello de Ribas de Sil.
A Aldea (Salvatierra de Miño) lugar de la parroquia de Alxén, concello de Salvatierra de Miño.
A Aldea (Santa Comba) lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Santa Comba.
A Aldea (Taboada) lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Taboada.
A Aldea (Estás) lugar de la parroquia de Estás, concello de Tomiño.
A Aldea (Forcadela) lugar de la parroquia de Forcadela, concello de Tomiño.
A Aldea (Sobrada) lugar de la parroquia de Sobrada, concello de Tomiño.
A Aldea (Taborda) lugar de la parroquia de Taborda, concello de Tomiño.
A Aldea (Villamartín de Valdeorras) lugar de la parroquia de San Vicente de Leira, concello de Villamartín de Valdeorras.
A Aldea (Villa de Cruces) lugar de la parroquia de Bodaño, concello de Villa de Cruces.
A Aldea (Villarino de Conso) lugar de la parroquia de Mormentelos, concello de Villarino de Conso.
A Aldea (Vivero) lugar de la parroquia de Faro, concello de Vivero.
A Aldea (Germade) lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Germade.
A Aldea da Bouza, lugar de la parroquia de Besomaño, concello de Ribadumia.
A Aldea da Fonte, lugar de la parroquia de Lamas, concello de Moraña.
Aldea de Acá lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
Aldea de Alá lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
A Aldea de Atrás lugar de la parroquia de O Bispo, concello de Monterroso.
A Aldea de Deva lugar de la parroquia de Pontedeva, concello de Puentedeva.
A Aldea de Randufe lugar de la parroquia de As Achas, concello de La Cañiza.
A Aldea do Medio lugar de la parroquia de Cea, concello de Villagarcía de Arosa.
Aldea Ferreiro, lugar de la parroquia de Santa Baia de Berredo, concello de La Bola.
A Cima de Aldea, lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Villa de Cruces.

Literatura 
 La aldea de las viudas, novela lírica del autor colombiano James Cañón, publicada en 2007. 
 La gran aldea, novela argentina de 1882 por Lucio Vicente López.

Otros 
 aldea global, concepto habitual en temas de globalización.
 Aldeas Infantiles SOS, ONG internacional especializada en el cuidado de niños.
 comunidad de aldeas, institución medieval aragonesa.
 The Village, película estadounidense de 2004, escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. 
 Procesión de aldea, pintura de Francisco de Goya realizada en 1787.